

Carriera 
È stata selezionata dalle Chicago Sky al primo giro del Draft WNBA 2008 (2ª scelta assoluta).

Con gli  ha disputato quattro edizioni dei Giochi olimpici (Pechino 2008, Londra 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020), i Campionati mondiali del 2010 e i Campionati americani del 2019.

Statistiche 
 Massimo di punti: 35 vs Phoenix Mercury (1 agosto 2010)
 Massimo di rimbalzi: 22 vs Connecticut Sun (31 maggio 2013)
 Massimo di assist: 7 (2 volte)
 Massimo di palle rubate: 5 (4 volte)
 Massimo di stoppate: 8 vs Atlanta Dream (16 luglio 2011)

Dati aggiornati il 31 dicembre 2018

Regular season

Play-off

Palmarès
 
Minnesota Lynx: 2015, 2017
WNBA Finals Most Valuable Player: 2 
2015, 2017
 WNBA Most Valuable Player: 1
2017
WNBA Defensive Player of the Year: 4 
2011, 2013, 2016, 2021
 WNBA Sixth Woman of the Year: 1
2013
 3 volte All-WNBA First Team (2010, 2013, 2017)
 5 volte All-WNBA Second Team (2011, 2012, 2016, 2021, 2022)
 8 volte WNBA All-Defensive First Team (2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2021, 2022)
 3 volte WNBA All-Defensive Second Team (2008, 2014, 2018)
 WNBA All-Rookie First Team (2008)
 3 volte migliore rimbalzista WNBA (2013, 2018, 2022)
 2 volte migliore stoppatrice WNBA (2010, 2011)
 9 volte migliore nella percentuale di tiro WNBA (2009, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022)

Altri progetti

Collegamenti esterni

Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America